Ernst Friedrich von Krosigk ist der Name folgender Personen:

 Ernst von Krosigk (General, 1782)
 Ernst von Krosigk (General, 1821)